Tamborine Mountain kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tamborine Mountain (berg), Queensland, Scenic Rim, 
 Tamborine Mountain (ort), Queensland, Scenic Rim, 

Robotskapade Australienförgreningar